Calvão ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Calvão (Chaves)
 Calvão (Vagos)